Пер Йеспер Густавссон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Начинал заниматься в клубе «Бьёркенес-Пукавик». Затем перешёл в «Мьельбю». Летом 2013 года присоединился к основной команде, подписав первый профессиональный контракт. 19 августа дебютировал в её составе в чемпионате Швеции в игре с «Хельсингборгом», появившись на поле в концовке встречи вместо Андреаса Блумквиста.

В августе 2015 года перешёл на правах аренды в норвежский «Мьёльнер», выступающий во втором дивизионе. За время нахождения в аренде принял участие в 10 матчах.

По окончании аренды вернулся в «Мьельбю», с которым продлил контракт. В сезоне 2019 года помог клубу занять первую строчку в турнирной таблице Суперэттана и выйти в Алльсвенскан. 27 июля 2020 года в домашней встрече с «Кальмаром» забил свой первый мяч на высшем уровне.

Достижения 
 Победитель Суперэттана: 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Мьельбю»